Ефремов, Евгений: Ефремов, Евгений Алексеевич (род. 1961) — Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ.
 Ефремов, Евгений Борисович (род. 1970) — российский футболист; тренер.
 Ефремов, Евгений Евгеньевич (род. 1977) — российский актёр.
 Ефремов, Евгений Сергеевич (род. 1994) — украинский футболист.